Příjmení Petrov, Petrova nosí více osobností:

 Alexandr Petrov, více osob téhož jména a příjmení
 Alexandr Dmitrijevič Petrov (1794–1867), ruský šachista
 Georgi Petrov (* 1954), bulharský judista a sambista
 Igor Petrov (* 1959), český politik
 Ivan Jefimovič Petrov (1896–1958), sovětský vojenský velitel
 Jan Petrov (* 1981), český právník, ředitel Justiční akademie
 Jevgenij Petrov (1903–1942), sovětský spisovatel
 Martin Petrov (* 1979), bulharský fotbalista
 Stanislav Petrov (1939–2017) – důstojník sovětské armády
 Stilijan Petrov (* 1979) – bulharský fotbalový záložník
 Vadim Petrov (1932–2020), český hudební skladatel
 Vasilij Ivanovič Petrov (1917–2014), sovětský voják a vojevůdce
 Vasilij Vladimirovič Petrov (1761–1834), ruský fyzik
 Vitalij Petrov (* 1984), ruský automobilový závodník
 Vladimir Petrov (1947–2017), sovětský lední hokejista

Ženský tvar (česky přechýleně Petrovová):

 Naděžda Petrova (* 1982), ruská tenistka
 Taťjana Petrova (* 1983), ruská atletka
 Tonka Petrovová (* 1947), bulharská atletka

Podobná příjmení 
 Petr (příjmení)
 Petrović